

Стшеґув — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Стшеґув — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Стшеґув — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства